ОЖД — аббревиатура, имеющая следующие значения:

 Октябрьская железная дорога
 Омская железная дорога
 Ограничение жизнедеятельности